В 2007 году французский турнир Большого шлема в парном разряде среди девушек выиграл дуэт Ксения Милевская /  Урсула Радваньская, переиграв в финале Сорану Кирстю / Алексу Глатч.

Сеянные

Сетка

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финальные раунды

Ссылки 
 

Юниоры
Франция